Garindaine (en francès i oficialment Garindein) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Ainharbe al nord, Maule-Lextarre a l'est, Gotaine-Irabarne al sud-est, i Urdiñarbe al sud-oest.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa